Иофинов — фамилия; имеет женскую форму Иофинова.
 Иофинов, Евгений Самуилович (1925—2010) — советский инженер-конструктор, лауреат Ленинской премии.
 Иофинов, Самуил Абрамович (1909—2002) — советский учёный, специалист по тракторам и сельхозмашинам. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.